Земляные горлицы (Claravis) — род птиц семейства голубиных
 Земляные горлицы (Columbina) — род птиц семейства голубиных
 Земляные горлицы-метропелиа (Metriopelia) — род птиц семейства голубиных
 Полосатые горлицы или земляные горлицы (Geopelia) — род птиц семейства голубиных